Michael Young puede hacer referencia a:
Michael Young, Baron Young de Dartington (1915-2002), sociólogo británico.
Michael Young (n.1958), yudoca australiano.
Michael Brian Young (n.1976), beisbolista estadounidense. 
Michael Wayne Young (n.1961), baloncestista estadounidense. 
Michael «Mike» Young (n.1994), baloncestista estadounidense.
Michael L. Young, ministro de agricultura de Estados Unidos en 2017.